Un tapecul est une voile de marine ;
 Un tape-cul est un équipement de loisirs ;
 Tape-cul est un roman de Joe R. Lansdale.